Rottigni ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Rottigni (* 1986), italienischer Grasskiläufer
 Pierluigi Rottigni (* 1947), italienischer Endurosportler